Lill-Grästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Grästjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,58 ha)
Lill-Grästjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (9,75 ha)
Lill-Grästjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (3,23 ha)

Se även
Grästjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn